Shelton může být:

 místo
 Shelton (Washington) – město ve Washingtonu
 Shelton (Connecticut) – město v Connecticutu
 Shelton (Nebraska) – vesnice v Nebrasce

 příjmení
 Blake Shelton (* 1976) – americký countryový zpěvák
 Ian Shelton (* 1957) – kanadský astronom
 Luton Shelton (1985–2021) – jamajský fotbalista
 Marley Sheltonová (* 1974) – americká herečka
 William Shelton (1869–1938) – náčelník indiánského kmene Snohomišů
 
 rodné jméno 
 Shelton Benjamin (* 1975) – americký wrestler
 Shelton Hank Williams (* 1972) – americký hudebník